Guaraciaba ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Guaraciaba (Minas Gerais)
 Guaraciaba (Santa Catarina)
 Guaraciaba do Norte